Skagsudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skagsudden, Korpo, del av Lempersö, Åboland, 
 Skagsudden, Nagu, del av Sommarö, Åboland, 
 Skagsudden, Pargas, del av Lillmälö, Åboland,

Sverige 

 Skagsudde, fyrplats, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län, 

Robotskapade Finlandförgreningar